Натуральне число 1194
 1194 рік до нашої ери
 1194 рік нашої ери